Marco Mendorf (* 12. Mai 1975 in Düsseldorf) ist ein deutscher Politiker der Freien Demokratischen Partei (FDP) und war von November 2017 bis Dezember 2019 ihr Bundesgeschäftsführer. Seit dem 1. März 2022 leitet er den Fachbereich Politische Bildung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Ausbildung und beruflicher Werdegang 
Nach dem Schulbesuch in Velbert und dem Zivildienst im Bereich der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung studierte Mendorf an der Universität zu Köln mit dem Abschluss als Diplom-Volkswirt.

In den Jahren 2008 bis 2012 arbeitete Mendorf bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), zunächst in Köln und von 2010 bis 2012 in Berlin. Bei der INSM war er unter anderem für Kampagnen zuständig und leitete den Bereich Public Affairs. Freiberuflich war er viele Jahre als Seminarleiter in der politischen Bildung u. a. für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit tätig.

Partei 
Mendorf war von 2004 bis 2008 stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Pressesprecher beim FDP-Landesverband NRW in Düsseldorf. Von August 2012 bis Oktober 2017 arbeitete er als Politischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. In dieser Funktion koordinierte er die politische Arbeit der Landtagsfraktion und arbeitete dem Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner zu.

Mendorf wurde 1990 Mitglied der Jungen Liberalen. In den Jahren 1991 bis 1996 war er Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen in Mettmann. Von 1994 bis 1997 war er Mitglied des Landesvorstandes NRW, im Jahr 1998 Ombudsmann des Bundesverbandes und im Jahr 1999 stellvertretender Bundesvorsitzender und Pressesprecher der Jungen Liberalen.

Mitglied der FDP ist Mendorf seit 1991. Er war im Kreisvorstand Mettmann und im Bezirksvorstand Düsseldorf tätig. Von 1998 bis 2010 war er Mitglied der Kölner Liberalen und zwischen 1999 und 2004 jugendpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln. Von 2001 bis 2009 war Mendorf Mitglied des Kreisvorstandes der Kölner FDP, seit 2003 deren stellvertretender Vorsitzender. Im Jahr 2002 kandidierte er zur Bundestagswahl im Wahlkreis Köln-Innenstadt Nord, Deutz, Kalk und Porz.

2004 kandidierte er zum ersten Mal für den Rat der Stadt Köln und übernahm nach der Wahl die Funktion des wirtschaftspolitischen Sprechers der Fraktion und stellvertretenden Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses der Stadt Köln. Bei der Kommunalwahl im Jahr 2009 wurde er erneut in den Rat der Stadt Köln gewählt, gab nach seinem beruflichen Wechsel nach Berlin das Mandat aber Ende 2009 wieder ab. Seit 2012 ist er Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Schwalmtal, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Viersen und Mitglied im FDP-Bezirksvorstand Niederrhein.

Mendorfs Vorgänger Marco Buschmann wurde bei der Bundestagswahl 2017 in den Bundestag gewählt und war ab September 2017 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer. Als Bundesgeschäftsführer der FDP war Mendorf seit 2017 Mitglied des FDP-Bundesvorstands. Sein Amt als Bundesgeschäftsführer hat Mendorf zum 31. Dezember 2019 aus persönlichen Gründen abgegeben, wie die Partei im Oktober 2019 mitteilte. Seine Nachfolge trat Michael Zimmermann, der bisher Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen war, am 1. Januar 2020 an. Vom 1. Februar 2020 bis Ende Februar 2022 war Mendorf Referatsleiter Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund. Zum 1. März 2022 wechselte er zur Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Privates 
Marco Mendorf ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Petershagen in Brandenburg.

Weblinks 
 Website von Marco Mendorf

Einzelnachweise 

Person (Düsseldorf)
Politiker (Nordrhein-Westfalen)
Politiker (21. Jahrhundert)
Mitarbeiter der Friedrich-Naumann-Stiftung
Mitglied der Jungen Liberalen
Bundesgeschäftsführer der FDP
Deutscher
Geboren 1975
Mann